Cikoneng (Cikoneng), een plaats in Indonesië
Cikoneng (Ciparay), een plaats in Indonesië
Cikoneng (Sukahaji), een plaats in Indonesië
Cikoneng (Ganeas), een plaats in Indonesië
Cikoneng (Pasirjambu), een plaats in Indonesië
Cikoneng (Anyar)